

Geografia
 Montezemolo – comune in provincia di Cuneo.

Persone
 Massimo Cordero di Montezemolo – politico del XIX secolo
 Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo – colonnello del Genio militare, martire delle Fosse Ardeatine, medaglia d'oro al valor militare.
 Andrea Cordero Lanza di Montezemolo – cardinale della Chiesa cattolica, figlio del precedente.
 Luca Cordero di Montezemolo – imprenditore, dal 1991 al 2014 presidente della casa automobilistica Ferrari.

Altro
 Montezemolo è un'azienda italiana di abbigliamento con sede a Firenze